Айше Махзіба Султан (1622—1691) — третя дружина османського султана Мурада IV.

Біографія 
Айше була черкескою княгинею з роду Шогенукових. Справжнє ім'я - Айше Алегуківна Шогенукова. Її батько черкеський правитель Алегука Шогенкулова.

Нікях Айше Махзіба і Султана Мурада був здійснений в Топкапи в 1639. Придане 53 000 золотих. Свідок нареченої був Дервіш Абді Ефенді. Кузиною Махзібі Хасекі була королева Валахії Катерина. А тітка Махзібі вийшла заміж за брата кримського хана Шахіна Гірая

Діти 
шехзаде Махмуд (1638/1640)

Дружини османських султанів